Сборная Шотландии по шахматам представляет Шотландию на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Шотландская шахматная федерация. Наивысший рейтинг сборной — 2512 (2008).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали: 
 На шахматных олимпиадах: Колин Макнаб — 16 раз.
 На командных чемпионатах Европы: Эндрю Мьюр — 10 раз.

Трансферы

Достижения

Индивидуальный зачёт 
Единственную медаль на шахматных олимпиадах в личном зачёте для сборной Шотландии принёс Эндрю Мьюр:  резервная доска (1998)

Примечания

Ссылки 

Ш
Ш
Шахматы в Шотландии